Como Quel se conoce tanto a...

La villa de Quel, municipio de comunidad autónoma de La Rioja (España);
Eduardo Jaime Quel, reconocido físico, investigador y docente.